Hubert Louis De Morpurgo ou Umberto De Morpurgo (Trieste, 12 de janeiro de 1896 - Genebra, 26 de fevereiro de 1961) foi um tenista italiano. Medalhista olímpico em simples em 1924.

Tenistas olímpicos da Itália
Naturais de Trieste
Judeus da Itália
Tenistas nos Jogos Olímpicos de Verão de 1924
Medalhistas nos Jogos Olímpicos de Verão de 1924